Yarra Valley Classic 2021 (англ. 2021 Yarra Valley Classic) — розыгрыш профессионального теннисного турнира, который состоялся в Мельбурне (Австралия) и являлся частью тура WTA в рамках международной серии. Игры основного раунда проводились с 31 января по 7 февраля 2021 года на хардовых открытых кортах. В основной сетке турнира приняли участие 54 теннисистки и 28 пар. Турнир предварял старты на Открытом чемпионате Австралии по теннису 2021 года.

Общая информация 
Чемпионы 2021

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 25 января 2021
Теннисистки, получившие "уайлд-кард":
  Кимберли Биррелл
  Лизетт Кабрера
  Дарья Гаврилова
  Мэддисон Инглис
Теннисистки, имеющие защищённый рейтинг:
  Мона Бартель
  Ярослава Шведова
  Чжу Линь
  Вера Звонарёва
Теннисистки, победившие в квалификации к Открытому чемпионату Австралии:
  Клара Бюрель
  Элизабетта Кочаретто
  Ольга Данилович
  Франческа Джонс
  Грит Миннен
  Цветана Пиронкова
  Людмила Самсонова
  Маяр Шериф
Теннисистки, счастливые проигравшие в квалификации к Открытому чемпионату Австралии:
  Исалин Бонавентюре
  Анкита Райна
  Камилла Рахимова

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финальные матчи

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Парный разряд

Финал

Примечания 

Мельбурн
Теннис
Февраль 2021 года